Любовь Кулакова: Кулакова, Любовь Алексеевна (1920—1942) — советская лыжница; партизанка.
 Кулакова, Любовь Ивановна (1906—1972) — советский литературовед.